Ca l'Isidre (Abella de la Conca), masia d'Abella de la Conca
 Ca l'Isidre (Castellfollit del Boix), masia de Castellfollit del Boix
 Ca l'Isidre (Ivorra), casa d'Ivorra
 Ca l'Isidre (Torrefeta), Casa de Torrefeta
 Ca l'Isidre de Dalt, masia de Bigues